Waubke ist der Familienname folgender Personen:

 Theo N. Waubke (1928–2005), deutscher Augenarzt
 Barbara Waubke-Klostermann (1932–2018), deutsche Journalistin und Schriftstellerin